V женский турнир Волейбольной Лиги наций состоится с 30 мая по 16 июля 2023 года с участием 16 команд.

Участники и система соревнования 
В турнире примут участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , , ,  (дебютант).

Каждая из 16 сборных в предварительном раунде по ходу трёх игровых недель сыграет 12 матчей. Восемь команд выйдут в финальный раунд, который будет сыгран в Арлингтоне (штат Техас, США), и определят победителя турнира по системе плей-офф.

Команды, имеющие статус основных, сохраняют право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов станет участницей Кубка претендентов, матчи которого пройдут с 26 по 30 июля. Победитель Кубка претендентов получит путёвку в Лигу наций-2023.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты

** — организатор финального раунда

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Финальный раунд 
Матчи финального раунда пройдут с 12 по 16 июля в Арлингтоне на арене College Park Center, вмещающей 7000 зрителей.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2023